4S – abbreviazione di Scandinavian Simvastatin Survival Study, studio clinico sugli effetti della simvastatina effettuato in Scandinavia negli anni 1990
 4S – abbreviazione della procedura delle quattro S nelle regole di ingaggio